In 2001 werd het 85ste Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 4 maart tot 2  juni. Alegrense werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Finalegroep

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Braziliaans competitievoetbal 2001